Dositej Obradović (1742-1811) –  scrittore, filosofo e linguista serbo
 Goran Obradović (1976) – calciatore serbo
 Ivan Obradović (1988) – calciatore serbo
 Marko Obradović (1991) – calciatore serbo naturalizzato montenegrino
 Milan Obradović (1977) – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo
 Miloš Obradović'' (1987) – calciatore serbo
 Nemanja Obradović (1989) – calciatore serbo
 Paulo Obradović (1986) – pallanuotista croato
 Saša Obradović (1969) – ex cestista e allenatore di pallacanestro serbo
 Željko Obradović''' (1960) –  ex cestista e allenatore di pallacanestro jugoslavo